Dohler ist der Familienname folgender Personen:

 Don Dohler (1946–2006), US-amerikanischer Regisseur
 Stefan Dohler (* 1966), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der EWE AG

Siehe auch:
 Döhler